Gediegenheit steht für

 gediegen, Bezeichnung in der Mineralogie für reine chemische Elementen in der Natur wie etwa die Edelmetalle Gold und Silber, Platinmetalle oder Kupfer
 Gediegenheit, siehe Solidität

Siehe auch